Davidoff,  une entreprise suisse de l'industrie du tabac.

 Ernestine ou Erna Davidoff (1889-1943), artiste céramiste d'origine ukrainienne connue sous le pseudonyme de Erna Dem.
 Paul Davidoff, (1930 - 1984) un avocat américain.
 Sergueï Davidoff, (1972 -) un réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur russe.
 Zino Davidoff, (1906 - 1994) un négociant de cigares.

Patronyme russe
Patronyme juif